О́льга Марты́нова:
 Мартынова, Ольга Борисовна (род. 1962) — русский и немецкий поэт, эссеист, критик и прозаик.
 Мартынова, Ольга Михайловна (1903—1981) — театровед и балетовед.
 Мартынова, Ольга Михайловна (1900—1997) — советский энтомолог, палеонтолог.
 Морт, Вальжина (род. 1981) — белорусско-американская поэтесса.